Quarta Lega – 7º livello del campionato svizzero di calcio.
 Quarta Lega – 6º livello del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.
 Quarta Lega – 6º livello del campionato svizzero di pallacanestro